Ирднинг () — упразднённая торговая община () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входила в состав округа Лицен.  Население 2656 человек (на 31 декабря 2005 года). Площадь 21,95 км². Официальный код  —  6 12 18.

С января 2015г. входит в состав торговой общины Ирднинг-Доннерсбахваль округа Лицен.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Тиченбахер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 3 места.
 независимые: 2 места.
 Зелёные занимают 1 место.

Галерея

Ссылки
 Официальная страница  
 Irdning 

Города Штирии